Форш — фамилия.

Известные носители 
 Форш, Ольга Дмитриевна (1873—1961) — русская советская писательница, драматург.
 Форш, Эдуард Иоганнович (1828—1896) — русский геодезист, картограф, астроном и изобретатель, генерал от инфантерии.

См. также 
 Улица Ольги Форш (Санкт-Петербург)